La famille Van Baer était une famille noble du Moyen-Age, originaire de la localité de  près dans la municipalité actuelle de Zevenaar aux Pays-Bas, dans la province néerlandaise de Gueldre.

Van Baer, ou De Baer en français, est un nom de famille pouvant faire référence à :

 Frederik Johan van Baer, seigneur de Slangenburg (1645–1713), un officier néerlandais au service de Guillaume III d'Orange
 Stam van Baer (née en 1942), une ancienne reine de beauté néerlandaise

Patronyme flamand